Ratusz w Turku (Finlandia)
 Ratusz w Turku (Polska)